Азиев — фамилия. Известные носители:
 Азиев, Муса — российский боец смешанных единоборств.
 Азиев, Камиль (1930—1999) — доктор сельскохозяйственных наук (1988), профессор (1992), член-корреспондент РАСХН (1990).
 Азиев, Хаваш — основатель по Правам Человека в Чечено-Ингушской АССР, председатель по Правам Человека — МОПЧ Северо-Кавказского отделения.